Лопатка — деревня в Ужурском районе Красноярского края России. Входит в состав Ильинского сельсовета.

География 
Посёлок расположен в 24 км к югу от районного центра Ужур.

Население

Примечания

Ссылки 
 Лопатка на карте Wikimapia

Населённые пункты Ужурского района